Landtagswahlkreis 15 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Waiblingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Crailsheim (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Barnim III (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Bad Freienwalde – Eberswalde II (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Bergedorf (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Fulda II (seit 1983)
 Wahlkreis 15 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 15 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis XV (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Güstrow I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Rostock III (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Göttingen/Münden (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Duderstadt (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Seesen (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Schaumburg (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln I (2000)
 Landtagswahlkreis Köln III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt III (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Cochem-Zell (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Erzgebirge 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Chemnitz 4 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Borna I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Blankenburg (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Halberstadt (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Magdeburg IV (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (2012)
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Neumünster-Nord (1971 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Süderdithmarschen (1954 bis 1967)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Kiel I Förde (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Gotha II (seit 1994)
 Wahlkreis Erfurt I (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis St. Pölten, Niederösterreich